Die WTA Championships 2003 (auch als Bank of America WTA Tour Championships presented by Porsche bekannt) waren ein Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Los Angeles, Vereinigte Staaten. Das Turnier fand vom 5. bis zum 10. November 2003 im Staples Center statt. 

Kim Clijsters im Einzel und das Duo Jelena Dementjewa und Janette Husárová im Doppel waren die Titelverteidigerinnen. 

Siegerin im Einzel wurde Kim Clijsters, die Amélie Mauresmo mit 6:2 und 6:0 besiegte. Den Doppeltitel sicherte Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez gegen Kim Clijsters / Ai Sugiyama mit 6:4, 3:6 und 6:3.

Einzel

Qualifikation 
Die acht bestplatzierten Damen der WTA Tour qualifizierten sich für diesen Wettbewerb. Dazu kamen noch zwei Reservistinnen.

 1 Serena Williams, Venus Williams und Lindsay Davenport konnten wegen einer Verletzung nicht teilnehmen.

Austragungsmodus 
Bei der Rundenturnierphase (engl. Round Robin), spielten je vier Spielerinnen in zwei Gruppen jede gegen jede. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale, das nach dem K.-o.-System ausgetragen wurde. Die Siegerin jeder Gruppe spielte gegen die Zweite der anderen Gruppe und die Siegerinnen dieser Partien bestritten das Endspiel.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Rote Gruppe

Schwarze Gruppe

Doppel

Qualifikation 
Die vier bestplatzierten Doppelpaarungen der WTA Tour qualifizierten sich für diesen Wettbewerb.

 1 Lindsay Davenport konnte wegen einer Verletzung nicht teilnehmen.

Austragungsmodus 
Die Turniersiegerinnen wurden nach dem K.-o.-System ermittelt.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite WTA Championships (englisch)

Einzelnachweise 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Los Angeles
Crypto.com Arena